В парному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1972, що проходив у рамках Women's International Grand Prix 1972 Маргарет Корт і Івонн Гулагонг виграли титул, у фіналі перемігши пару Бренда Кірк і Пет Преторіус 3-6, 6-3, 7-5.

Сіяні пари 

 Маргарет Корт /  Івонн Гулагонг (переможниці)

 Бренда Кірк /  Пет Преторіус (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Canadian Open (теніс)